Dar as-Salam (, ‘Llar de la Pau’) és un dels noms donats per l'Alcorà al Paradís.

El califa al-Mansur va donar aquest nom a Bagdad (alternativament també Madinat as-Salam, ‘Ciutat de la Pau’). La capital de Tanzània, tot i que escrit Dar es Salaam (o Dar es-Salaam), té el mateix significat.

Referències 

Pràctiques i creences de l'islam
Escatologia islàmica